Wienau ist der Name folgender Orte:

 Wienau, ein Stadtteil von Dierdorf in Deutschland
 Wienau (Gemeinde Maria Laach), Ortsteil der Marktgemeinde Maria Laach am Jauerling, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Wienau (Gemeinde Weitersfelden), Ortschaft der Marktgemeinde Weitersfelden, Bezirk Freistadt, Oberösterreich